Okręty US Navy o nazwie USS "Malvern":
 "Malvern" został zbudowany w 1860. 
  wszedł do służby w 1917.
  został nabyty w 1944.
  wszedł do służby w 1942.

Malvern